Čtyřhra juniorů Australian Open 2019 probíhala ve druhé polovině ledna 2019. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo třicet dva párů tvořených hráči, kteří splňovali kritéria juniorské kategorie. Obhájcem titulu byl francouzský pár složený z 18letého Huga Gastona a 19letého Clémenta Tabura, kteří již nebyli věkově způsobilí do soutěže zasáhnout.

Vítězem se stala třetí nasazená, česká dvojice složená ze 17letého Jonáše Forejtka a o rok mladšího Dalibora Svrčiny, kteří ve finále za 1.12 hodin zdolali americké turnajové čtyřky Cannona Kingsleyho s Emiliem Navou po dvousetovém průběhu. Každý z vítězů získal premiérový grandslamový titul kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si připsal 270 bodů. Navázali tak na výhru jediného českého šampiona této soutěže na Australian Open z roku 2011 Jiřího Veselého. Grandslamovou deblovou juniorku před nimi vyhrál jediný ryze český pár Petr Korda a Cyril Suk na French Open 1985, když tehdejší junioři reprezentovali Československo.

Nasazení párů 
  Rinky Hijikata /  Otto Virtanen (2. kolo)
  Nicolás Álvarez Varona /  Filip Cristian Jianu (semifinále)
  Jonáš Forejtek /  Dalibor Svrčina (vítězové)
  Cannon Kingsley /  Emilio Nava (finále)
  Lorenzo Musetti /  Giulio Zeppieri (semifinále)
  Valentin Royer /  Holger Vitus Nødskov Rune (2. kolo)
  Tristan Boyer /  Tyler Zink (2. kolo)
  Liam Draxl /  Zane Khan (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2019
Juniorský tenis v roce 2019